Uyts (armeniska: Ույծ) är en ort i Siunik i Armenien. Den hade 396 invånare år 2011.

Referenser

Orter i Siunik